Belalcázar (Andalusië), een gemeente in de Spaanse provincie Córdoba in de regio Andalusië
 Belalcázar (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Caldas